Президентските избори във Франция през 2017 г. се проведждат в два тура, на 23 април и 7 май. Тъй като нито един кандидат не печели мнозинство на първия тур, се провежда балотаж между първите двама кандидати, Еманюел Макрон от „Републиката в движение!“ (EM) и Марин Льо Пен от Националния фронт (FN), на които Макрон печели с убедителна разлика, над 61 процента от гласовете. Президентските избори са последвани от законодателни избори за избор на народни представители на 11 и 18 юни. Настоящият президент Франсоа Оланд от Социалистическата партия (PS) не желае да бъде преизбиран заради ниските рейтинги на одобрение.

Резултати

Източници 

2017
Франция
2017 година във Франция